Voor deelname aan de eindronde van de Afrika Cup 2008, het CAF kampioenschap voor nationale voetbalelftallen, in Ghana moesten de landen, behalve het gastland Ghana, zich kwalificeren.

De 47 deelnemende landen aan de kwalificatie werden in twaalf groepen ingedeeld. Elf groepen met vier landen en één groep met drie landen. De twaalf groepwinnaars en de drie beste nummers twee van de groepen met vier landen kwalificeerden zich voor de eindronde waaraan zestien landen deelnamen.

Vijf landen schreven zich niet in voor de kwalificatie, hun plaats op de FIFA-wereldranglijst voor de loting op 15 februari 2006 staat tussen haakjes.
  (183)
  (184)
  (186)
  (197)
  (geen ranking)

Groepen

Groep 1

Groep 2

Groep 3

Groep 4

Groep 5

Groep 6

Groep 7

Groep 8

Groep 9

Groep 10

Groep 11

Groep 12

Ranglijst nummers 2
De beste 3 nummers 2 van de groepen 2 tot en met 11 zouden zich bij de groepswinnaar voegen en zich kwalificeren voor het eindtoernooi.

Gekwalificeerde landen

2008 (kwalificatie)